Вячесла́в Его́ров:
 Егоров, Вячеслав Георгиевич (1941—1984) — советский футболист.
 Егоров, Вячеслав Владимирович (1938—2019) — советский теннисист.
 Егоров, Вячеслав Иванович (род. 1961) — российский хирург-онколог.
 Егоров, Вячеслав Константинович (1928—1993) — управляющий трестом «Апатитстрой», Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Вячеслав Петрович (1908—1986) — начальник Свердловской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Вячеслав Фёдорович — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.